Bosznia-Hercegovina
Jušići falu Trebinje községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

Horvátország
Jušići falu Matulji községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében